Staging steht für:

 Staging (Datenbank), eine Vorstufe bei der Informationsintegration
Staging-Umgebung, eine Bereitstellungsumgebung
 Staging in der Medizin, siehe Stadienbestimmung (Onkologie)
 Home Staging, professionelles Adaptieren von Räumen einer Immobilie